Хуан Мартин дел Потро (роден 23 септември, 1988 в Тандил) е аржентински професионален тенисист.
На 11 февруари 2007 Дел Потро прави своя дебют за купа Дейвис срещу Австрия. През 2007 на Уимбълдън отпада във втория кръг от Роджър Федерер. На турнира US Open 2007 достига до третия кръг, но губи впоследствие от Новак Джокович. Следващата 2008 отпада от турнира след загуба от Мъри в петсетов мач.

През 2009 г. достига до полуфинал на Ролан Гарос, но губи в изключително оспорван петсетов мач от Роджър Федерер.

Финали в турнирите от Големия шлем

Титли на сингъл

Външни препратки 
 Официален сайт на дел Потро
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Аржентински тенисисти